Il campionato del mondo femminile di scacchi 2010 è il trentunesimo campionato organizzato dalla FIDE; si è svolto ad Antiochia, in Turchia, dal 2 al 24 dicembre, e ha visto la vittoria della sedicenne cinese Hou Yifan, che ha battuto in finale la connazionale Ruan Lufei, diventando la più giovane campionessa mondiale.

Il torneo si è svolto con la formula di un tabellone ad eliminazione diretta tra 64 giocatrici, 51 delle quali si sono qualificate attraverso selezioni continentali; qualificate di diritto sono le partecipanti alle semifinali del campionato del mondo precedente e le campionesse juniores del 2008 e del 2009, mentre cinque altre giocatrici provengono dalla lista Elo (media tra luglio 2008 e gennaio 2009), e due sono nominate dal presidente della FIDE.

Ad eccezione della finale, ogni incontro si è svolto con due partite a tempo di riflessione lungo (90 minuti per 40 mosse, 30 minuti per finire e 30 secondi di incremento a mossa) seguite, in caso di parità, da due partite semilampo (25 minuti a giocatrice più 10 secondi per mossa), da due partita lampo (5 minuti a giocatrice più 10 secondi per mossa) e infine da una partita Armageddon (cinque minuti concessi al Bianco, quattro al Nero che passa il turno anche in caso di patta). L'incontro di finale si svolge invece con quattro partite a tempo lungo, seguite eventualmente da quattro spareggi semilampo, due lampo e infine una partita Armageddon.

Le partite a tempo lungo di ogni turno si svolgono in due giorni consecutivi; gli eventuali spareggi il secondo giorno. Tra un turno e l'altro vi è stato un giorno di riposo.

Partecipanti 
Le giocatrici sono elencate in ordine di seed, determinato a partire dalla lista Elo di novembre 2010 (indicato loro accanto) con l'eccezione della campionessa in carica Aleksandra Kostenjuk, che ha ricevuto il numero 1.

 Aleksandra Kostenjuk () 2507, GM
 Humpy Koneru () 2600, GM
 Hou Yifan () 2591, GM
 Tat'jana Kosinceva () 2581, GM
 Nana Dzagnidze () 2551, GM
 Antoaneta Stefanova () 2548, GM
 Anna Muzyčuk () 2530, MI
 Pia Cramling () 2526, GM
 Dronavalli Harika () 2525, MI
 Ju Wenjun () 2524, GMF
 Kateryna Lahno () 2522, GM
 Viktorija Čmilytė () 2514, GM
 Majja Čiburdanidze () 2502, GM
 Monika Soćko () 2495, GM
 Marie Sebag () 2494, GM
 Ruan Lufei () 2480, GMF
 Lilit' Mkrtčyan () 2479, MI
 Hanna Zatons'kych () 2478, MI
 Zhu Chen () 2477, GM
 Elisabeth Pähtz () 2474, MI
 Zhao Xue () 2474, GM
 Hoang Thanh Trang () 2473, GM
 Natal'ja Pogonina () 2472, GMF
 Elina Danielyan () 2466, GM
 Marija Muzyčuk () 2462, MI
 Shen Yang () 2461, GMF
 Almira Skripchenko () 2460, MI
 Anna Ušenina () 2460, MI
 Yelena Dembo () 2454, MI
 Natalja Žukova () 2447, GM
 Iweta Rajlich () 2446, MI
 Irina Turova () 2439, MI
 Sopiko Khukhashvili () 2430, MI
 Jovanka Houska () 2421, MI
 Marina Romanko () 2414, MI
 Batkhuyagiin Möngöntuul () 2409, MI
 Cristina-Adela Foisor () 2403, MI
 Huang Qian () 2402, GMF
 Evgenija Ovod () 2387, MI
 Tat'jana Šadrina () 2384, GMF
 Deysi Cori Tello () 2384, GMF
 Baira Kovanova () 2380, GMF
 Ding Yixin () 2370, GMF
 Jolanta Zawadzka () 2368, GMF
 Martha Fierro Baquero () 2363, MI
 Nafisa Muminova () 2360, MIF
 Maia Lomineishvili () 2347, MI
 Zhang Xiaowen () 2339, GMF
 Camilla Baginskaite () 2336, GMF
 Irina Vasilevič () 2333, MI
 Swaminathan Soumya () 2332, GMF
 Meenakshi Subbaraman () 2328, GMF
 Julia Demina () 2323, GMF
 Kubra Ozturk () 2264, MIF
 Arianne Caoili () 2242, MIF
 Nadig Kruttika () 2230, GMF
 Betül Cemre Yıldız () 2252, MIF
 Marisa Zuriel () 2208, MIF
 Ingrid Aliaga Fernández () 2154, MFF
 Dina Kagramanov () 2101, MIF
 Mona Khaled () 2093, GMF
 Carla Heredia Serrano () 2087, MIF
 Melissa Greeff () 2082, GMF
 Amina Mezioud () 2029, MIF

Risultati

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Scacchi nel 2010
 2010 F
Scacchi in Turchia